Петренко Микола Якович — народний депутат України в Верховній Раді І скликання
 Петренко Микола Якович — секретар Харківської міської ради протягом 1998—2002 років